Фарвел има више значења:
 Фарвел (Тексас)
 Фарвел (Минесота)
 Фарвел (Мичиген)
 Фарвел (Небраска)